Кильстет () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Брюмат.

Площадь коммуны — 6,9 км², население — 2270 человек (2006) с тенденцией к росту: 2555 человек (2013), плотность населения — 370,3 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2423 человека, в 2012 году — 2489 человек, а в 2013-м — 2555 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1557 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1231 были экономически активными, 326 — неактивными (показатель активности 79,1 %, в 1999 году — 78,0 %). Из 1231 активных трудоспособных жителей работали 1185 человек (615 мужчин и 570 женщин), 46 числились безработными (17 мужчин и 29 женщин). Среди 326 трудоспособных неактивных граждан 136 были учениками либо студентами, 116 — пенсионерами, а ещё 74 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки